DESIGNETZ ist ein vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördertes Forschungsprojekt, das aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestags gegründet wurde. Das Projekt wird im Rahmen des Programms SINTEG – Schaufenster intelligente Energie in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland umgesetzt.

Zielsetzung 
Die innogy SE entwickelt im Rahmen von Designetz gemeinsam mit 46 Partnern aus Industrie, Energiewirtschaft, Politik und Kommunen sowie Forschung und Entwicklung Lösungen für ein funktionsfähiges, sicheres, effizientes und integriertes Energiesystem auf Basis von hohen Anteilen erneuerbarer Energien. Dabei sollen erneuerbare Energien in das Energiesystem integriert und gleichzeitig der Netzausbau auf ein Minimum reduziert werden. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen viele dezentrale Einzellösungen zu einem Gesamtsystem vereinigt werden. Designetz integriert rund 30 innovative Teilprojekte in ein intelligentes Energienetz.

Zweck 
Im Energiesystem der Zukunft verändern sich Stromerzeugung und -verbrauch. Schon jetzt gibt es mehr als 1,7 Millionen dezentrale Erzeugungsanlagen, die Strom aus Windkraft, Sonnenenergie oder Biomasse ins Netz einspeisen. Mehr als 90 Prozent der Anlagen sind an die Verteilnetze angeschlossen. Dabei schwankt die Einspeisung aus erneuerbaren Energien im Jahresverlauf und je nach Tageszeit und Wetter. Das Stromnetz muss diese Schwankungen ausgleichen, ist jedoch derzeit nicht dafür ausgelegt. Je mehr Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien an das Verteilnetz angeschlossen werden, desto mehr fallen Stromschwankungen bei wechselnden Wetterverhältnissen ins Gewicht. Gleichzeitig steigt der Stromverbrauch, denn Elektromobilität und die Kopplung verschiedener Sektoren (z. B. Wärme- oder Verkehrssektor) wird das Verbrauchsverhalten von Privathaushalten aber auch Unternehmen verändern.
Im Projekt werden technische und marktdienliche Lösungen in unterschiedlichen Netzen und Netzebenen realisiert, im Betrieb analysiert und bewertet. Die Designetz-Teilprojekte repräsentieren dabei unterschiedliche Lösungsstrategien und wenden sich an die Bereiche Energiemarkt/-handel, intelligenter Netzbetrieb sowie Informations- und Kommunikationstechnik. Jedes der Teilprojekte stellt eine neuartige Lösung im lokalen Kontext und der entsprechenden Versorgungsaufgabe dar.

Modellregion 
Designetz erstreckt sich über die  Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und das Saarland. Hier leben nicht nur mehr als 22 Millionen Menschen, die Länder bilden auch alle wesentlichen energiewirtschaftlichen Herausforderungen ab, die im Rahmen der Energiewende zu berücksichtigen sind. Die dort zu erwartenden Ergebnisse lassen sich nahezu auf alle Bundesländer in Deutschland übertragen.

Projektstruktur

Projektpartner (Auswahl) 
 Bergische Universität Wuppertal
 Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz
 Fraunhofer IESE
 Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes
 Institut für ökologische Wirtschaftsforschung
 OFFIS
 Technische Universität Dortmund
 Universität des Saarlandes
 innogy
 Mainzer Stadtwerke
 Pfalzwerke
 Stadtwerke Trier
 STEAG
 TWL
 John Deere
 DEW21
 Amprion
 E.ON
 EWR
 VSE
 Westnetz
 Wuppertal Institut
 Energieagentur NRW
 Evonik Industries
 Trimet Aluminium

Einzelnachweise 

Energiepolitik (Deutschland)
Erneuerbare Energien (Deutschland)